Зоран Стевановић може бити:

 Зоран Стевановић (музичар), мађарски музичар српског порекла,
 Зоран Стевановић (кошаркаш), српски кошаркаш.
 Зоран Стевановић (архивиста), српски архивиста.
 Зоран Стевановић (политичар), српски политичар.